Виктор Иванович Назаров (1929—1998) ― советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1985).

Биография 
Родился 31 марта 1929 года.

Окончил Камышловское железнодорожное училище №16, индустриально-педагогический техникум, Уральский государственный университет (исторический факультет).

Работал мастером производственного обучения в Красноуфимском училище, заместителем директора Артёмовского ГПТУ, первым секретарём горкома ВЛКСМ Артёмовского, директором Тавдинского специального ремесленного училища (с 1958).

С 1966 по 1991 год — директор ПТУ №47 города Полевского Свердловской области.

Был депутатом Полевского городского Совета, членом горкома партии, многих комиссий при областном Управлении профтехобразования, партийных и советских органах.

Умер 9 января 1998 года. Похоронен на Северском кладбище Полевского.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР (1972)
 Народный учитель СССР (1985)
 Медаль «Ветеран труда» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Бронзовая медаль ВДНХ
 Многочисленные почётные грамоты Госкомитета по профтехобразованию, Министерства чёрной металлургии, областного Управления ПТО, областного Департамента образования, городской администрации.

Память 
 В 2008 47-е и 86-е ПТУ были реорганизованы в профессиональный лицей (ныне многопрофильный техникум) имени В. И. Назарова. 
 В 2003 году на здании техникума, по ул. Ленина, 16, установлена мемориальная доска в честь народного учителя.

Примечания 

Выпускники Уральского государственного университета
Похороненные в Полевском